Wesley Snell, dit Wes Snell,, né le  à Hershey dans l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis, est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-suisse. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière 
Après avoir passé sa jeunesse entre la Suisse et le Canada, jouant notamment pour les Frontenacs de Kingston en Ligue de hockey de l'Ontario et le EHC Bülach en  helvétique () Wesley Snell rejoint, en 1997, les Langnau Tigers qui évoluent alors en LNB. Il fête, dès sa première saison avec le club emmentalois, la promotion en Ligue nationale A. Après une autre saison avec les Tigres, il quitte le club bernois pour le HC Viège en LNB.

Lors de la saison 2000-2001, il partage son temps entre le Genève-Servette HC et le club haut-valaisan. La saison suivante, il rejoint le HC Ajoie. Son expérience jurassienne tourne court et Snell revient au Genève-Servette HC pour le championnat 2002-2003. Son deuxième séjour en terre genevoise dure quatre ans.

Devenu indésirable aux Vernets, il part au sud pour jouer avec le HC Lugano. Après une seule saison au Tessin, Wes Snell pose ses valises au bord de la Sarine, en signant avec le HC Fribourg-Gottéron. Gagnant une bonne renommée durant son séjour de deux ans à Fribourg, mais arrivant à l'échéance de son contrat, il s'engage, lors de la saison 2009-2010, avec le EV Zoug.

Devant à nouveau se chercher un nouveau contrat après deux ans à la Bossard Arena, il retrouve le Valais en signant avec le HC Sierre. En 2012-2013, saison qu'il a débuté au HC Bâle, Wes Snell disputait les play-off de Ligue nationale B avec le HC Olten, son club actuel.

Statistiques 

|1993-1994 || Frontenacs de Kingston || LHO
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|1997-1998 || SC Langnau Tigers || LNB
| 40 || 3 || 1 || 4 || 60 || +10 || 16 || 3 || 1 || 4 || 14 || 
|-
|1998-1999 || SC Langnau Tigers || LNA
| 42 || 2 || 6 || 8 || 62 ||  || 11 || 1 || 0 || 1 || 20 || 
|-
|1999-2000 || HC Viège || LNB
| 36 || 3 || 16 || 19 || 67 ||  || 5 || 0 || 3 || 3 || 4 || 
|-
|2000-2001 || HC Viège || LNB
| 31 || 1 || 9 || 10 || 32 ||  || 9 || 2 || 1 || 3 || 37 || 
|-
|2000-2001||Genève-Servette HC || LNB
| 10 || 1 || 0 || 1 || 6 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2001-2002 || HC Ajoie || LNB
| 36 || 1 || 9 || 10 || 65 ||  || 8 || 2 || 4 || 6 || 12 || 
|-
|2002-2003 || Genève-Servette HC || LNA
| 44 || 2 || 3 || 5 || 60 ||  || 6 || 0 || 1 || 1 || 8 || 
|-
|2002-2003||HC Ajoie || LNB
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || Genève-Servette HC || LNA
| 48 || 1 || 3 || 4 || 50 ||  || 12 || 0 || 0 || 0 || 88 || 
|-
|2004-2005 || Genève-Servette HC || LNA
| 44 || 0 || 5 || 5 || 58 ||  || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 
|-
|2005-2006 || Genève-Servette HC || LNA
| 32 || 0 || 5 || 5 || 40 ||  || 6 || 1 || 1 || 2 || 0 || 
|-
|2006-2007 || HC Lugano ||  LNA
| 44 || 1 || 6 || 7 || 30 ||  || 6 || 0 || 0 || 0 || 10 || 
|-
|2007 || HC Lugano || Coupe d'Europe
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 50 || 3 || 16 || 19 || 79 ||  || 10 || 1 || 1 || 2 || 20 || 
|-
|2008-2009 || HC Fribourg-Gottéron ||  LNA
| 50 || 3 || 1 || 14 || 58 || +3 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4 || +5
|-
|2009-2010 || EV Zoug ||  LNA
| 47 || 2 || 5 || 7 || 126 || +4 || 6 || 1 || 0 || 1 || 62 || -4
|-
|2010-2011 || EV Zoug ||  LNA
| 50 || 1 || 8 || 9 || 100 || +4 || 10 || 0 || 1 || 1 || 35 || -1
|-
|2011-2012 || HC Sierre ||  LNB 
| 41|| 1 || 3 || 4 || 73 ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2011-2012||Lausanne HC || LNB
| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  || 15 || 0 || 1 || 1 ||12 ||  
|-
|2012-2013 || HC Bâle ||  LNB 
| 31|| 2 || 5 || 7 || 28 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013||HC Olten || LNB
| 9 || 0 || 2 || 2 || 24 ||  || 17 || 0 || 2 || 2 || 24 ||  
|-
|2013-2014 || HC Olten ||  LNB
| 35 || 0 || 4 || 4 || 107 || || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 ||

Notes et références 

Naissance en avril 1976
Naissance dans le comté du Dauphin
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur des Frontenacs de Kingston
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du HC Ajoie
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Sierre
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Olten
Défenseur de hockey sur glace